Ви́ктор Комаро́в:
 Комаров, Виктор Владимирович (род. 1961) — советский и российский музыкант, участник групп «Nautilus Pompilius», «Настя» и др.
 Комаров, Виктор Викторович (род. 1994) — российский хоккеист.
 Комаров, Виктор Ноевич (1924—2001) — российский популяризатор науки, писатель-фантаст и журналист.
 Комаров, Виктор Петрович (1924—1943) — Герой Советского Союза.